Christian Garín è il detentore del titolo ma non partecipa a questa edizione del torneo.

Andrej Rublëv ha sconfitto in finale Jaume Antoni Munar Clar per 6-2, 7-5.

Teste di serie

  Frances Tiafoe (secondo turno)
  Orlando Luz (semifinale)
  Karen Khachanov (terzo turno)
  Andrej Rublëv (campione)
  Quentin Halys (semifinale)
  Stefan Kozlov (quarti di finale)
  Jaume Antoni Munar Clar (finale)
  Naoki Nakagawa (terzo turno)

  Johan-Sébastien Tatlot (quarti di finale) 
  Duck Hee Lee (terzo turno) 
  Michael Mmoh (terzo turno) 
  Kamil Majchrzak (secondo turno) 
  Jumpei Yamasaki (secondo turno) 
  Marcelo Zormann da Silva (quarti di finale) 
  Nino Serdarusic (secondo turno) 
  Daniil Medvedev (terzo turno)

Tabellone principale

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

Open di Francia 2014